

Geografia 
 Regno Unito
 Bradshaw – villaggio del Metropolitan Borough of Bolton
 Stati Uniti d'America
 Bradshaw – villaggio della Contea di York, Nebraska
 Bradshaw – città della Contea di McDowell, Virginia Occidentale

Persone 
 Ahmad Bradshaw (1986) – ex giocatore di football americano statunitense
 Allison Bradshaw (1980) – ex tennista statunitense
 Benjamin Bradshaw (1879-1970) – lottatore statunitense
 Billy Bradshaw (1884-1955) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Clyde Bradshaw (1959) – ex cestista statunitense
 Craig Bradshaw (1983) – ex cestista neozelandese
 Frank Bradshaw (1884-1962) – calciatore inglese
 Harry Bradshaw (1854-1924) – allenatore di calcio britannico
 Holly Bradshaw (1991) – astista britannica
 Joanne Bradshaw (1961) – ex atleta paralimpica australiana
 John Bradshaw (1602-1659) – magistrato e politico inglese
 John "Bradshaw" Layfield (1966) – ex wrestler e commentatore statunitense
 Paddy Bradshaw (1912-1963) – calciatore irlandese
 Paul Bradshaw (1953) – ex calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Paul Bradshaw (1956) – ex calciatore inglese, di ruolo portiere
 Peter Bradshaw (1962) – critico cinematografico britannico
 Richard Bradshaw (1944-2007) – direttore d'orchestra britannico
 Robert Llewellyn Bradshaw (1916-1978) – politico nevisiano
 Sufe Bradshaw (1986) – attrice statunitense
 Terry Bradshaw (1948) – ex giocatore di football americano e attore statunitense
 Thomas Bradshaw (1992) – calciatore gallese
 Tiny Bradshaw (1905-1958) – direttore d'orchestra statunitense
 Tom Bradshaw (1904-1986) – calciatore scozzese

Altro 
 8223 Bradshaw – asteroide della fascia principale
 Carrie Bradshaw – personaggio immaginario, protagonista dei telefilm The Carrie Diaries e Sex and the City
 Guida Bradshaw – guida turistica